Изворник е село в Североизточна България. То се намира в община Вълчи дол, Варненска област. Старото му име е Бунарлик или Пънарлъ.

История 
Селото е основано като римска крепост, която е била част от поредица крепости в Южна Добруджа (тогава Малка Скития), служещи за защита срещу варварски нахлувания от север и за предаване на съобщения.

Пртез османския период сеолото носи името Пунарлии. През 1830 г. 495 души от селото се заселват в Буджак (Южна Бесарабия) в село Башкалия, Комратски район (дн. Молдова). По местна инициатива името на селото е променено на Изворник през 1892 г.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Обществени институции 
Читалище „Христо Ботев“

Културни и природни забележителности 
Калето при с. Изворник.

Средновековна крепост в местността „Калето“ в южния край на село Изворник. Отбелязана като средновековна от К. Шкорпил.

Надморска височина: 251 м. GPS координати: 43°27’33” С.Ш. и 27°21’52” И.Д.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Вълчи дол